

Persone
 Benjamin Constant Botelho de Magalhães – militare, insegnante e statista brasiliano
 Bruce Botelho – politico statunitense
 Carlos Botelho – pittore, illustratore e caricaturista portoghese
 João Botelho – regista e sceneggiatore portoghese
 João Manuel Raposo Botelho – calciatore portoghese
 Júlio Botelho, noto come Julinho – calciatore brasiliano
 Pedro Botelho – calciatore brasiliano
 Rogério Márcio Botelho Gaúcho – calciatore brasiliano
 Sylvia de Arruda Botelho Bittencourt – giornalista brasiliana

Storia
 Golpe Botelho Moniz – tentativo di colpo di Stato nel 1961 in Portogallo